Edith Hrovat, (* 15. ledna 1956, Bruck an der Mur, Rakousko) je bývalá reprezentantka Rakouska v judu.

Sportovní kariéra 
Profesí policistka patřila v 70. letech minulého století k průkopnicím ženského sportovního juda. Je několikanásobnou mistryní Evropy a světa. Aktivní kariéru ukončila po roce 1989.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Edith Hrovatové na Judoinside.com

Rakouské judistky
Mistryně světa v judu
Mistryně Evropy v judu
Narození 15. ledna
Narození v roce 1956
Narození v Brucku an der Mur
Žijící lidé
Ženy